Ranojevicia är ett släkte av svampar. Ranojevicia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ranojevicia